Вайсенбах-ам-Лех () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханс Драйер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля